Dos toreros han sido conocidos como Vicente Barrera:

 Vicente Barrera y Cambra (1908-1956).
 Vicente Barrera Simó (1968), nieto del anterior.